Jehošua (: יְהוֹשֻׁעַ) znamená Hospodin zachrání (pomůže, spasí) a může to být:

Jméno 
 Jehošua Chankin – sionistický aktivista
 Jehošua Rabinovic – izraelský politik, ministr a starosta Tel Avivu

Příjmení 
 Avraham B. Jehošua – izraelský spisovatel

Místo 
 Bejt Jehošu'a – mošav v centrálním Izraeli
 Kfar Jehošua – mošav v severním Izraeli

Kniha 
 hebrejské označení knihy Jozue

Postava z Bible 
 Jozue (v českém přepisu z Hebrejštiny Jehošua) z Biblické knihy Jozue
 Ježíš (vzniklo helenizací jména יְהוֹשֻׁע Jehošua) – ústřední postava Nového zákona
 (v křesťanské kabale také pentagrammaton יהשוה JHŠVH)

Rozcestníky - jméno